Астрикс:

 Астрикс — известный израильский композитор и диджей.
 Астрикс — газовое месторождение на атлантическом побережье Норвегии.